XPA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pama Pangia (Burkina Faso)